Gmina Rudnik bezeichnet folgende Gemeinden in Polen:
 Gmina Rudnik (Powiat Krasnostawski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Rudnik (Powiat Raciborski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Rudnik nad Sanem, eine Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Rudnik Wielki, eine ehemalige Gemeinde in der Woiwodschaft Katowice

Siehe auch:
 Gmina Rudniki, eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Opole